Baturiti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Baturiti, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Baturiti, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar